«Бугульма-Рунако» — российский футбольный клуб из Бугульмы. В соревнованиях команд мастеров носил названия «Нефтяник» и «Планета».

Прежние названия 
 1965—1976 — «Нефтяник»
 1977—1993 — «Энергетик»
 1994—1997 — «Планета»
 1998—2010 — «Нефтяник»
 2011 — «Бугульма»
 2012—2019 — «Бугульма-Рунако»

История 
Основан в 1965 году. В розыгрыше первенства СССР впервые появился в 1965 году в классе «Б», 2-я зона РСФСР, занял 9-е место. Выступал в соревнованиях команд мастеров в 1965—1969 годах. В 1969 году добился своего лучшего результата, заняв 2-е место в зональном турнире, однако на следующий сезон решил продолжать участие в соревнованиях коллективов физкультуры.

В 1994 году стал бронзовым призёром чемпионата России среди любителей. В 1995—1997 годах участвовал в соревнованиях третьей лиги ПФЛ (лучшее достижение — 7-е место в 5-й зоне в 1995 году). В 1998—2000 годах играл в первенстве России среди КФК.

С 2001 года — участник чемпионата Республики Татарстан, неоднократно становился чемпионом и обладателем кубка республики (в 2020 году в чемпионате и кубке Татарстана участия не принимал).

С 2021 
В 2021 году в чемпионат и кубок Татарстана заявлена команда «Нефтяник» — «новый проект с историческим названием», команда образована объединением двух ведущих команд города — «Бугульмы-Рунако» и «Энергетика». В чемпионате Татарстана 2021 года занял 2-е место.

Достижения 
 Чемпионат СССР
 2-е место в классе «Б»Д-3 (РСФСР, 5 зона): 1969

 Первенство России
 6-е место в 6-й зоне Третьей лиги: 1996

 Чемпионат России среди любителей (КФК)
 Бронзовый призёр: 1994 (в зоне «Поволжье-А» — победитель)

 Чемпионат Республики Татарстан
 Чемпион — 1996, 2006, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019
 Серебряный призёр — 2003, 2004, 2015
 Бронзовый призёр — 2001, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009, 2012

 Кубок Республики Татарстан
 Обладатель Кубка: 2003, 2013, 2016, 2018 , 2019
 Финалист: 2004, 2005, 2015

 Суперкубок Татарстана
 Победитель — 2014, 2015, 2018, 2019
 
 Кубок СССР
 1/256 финала: 1966/67
 
 Кубок России
 1/64 финала: 1997/98

Тренеры 
 Мочалов Николай Петрович (1965—1966)
 Бобек Герман Георгиевич (1995—1997)

Примечания

Ссылки 
 
 Группа ВКонтакте («Нефтяник» Бугульма)
 Группа ВКонтакте («Бугульма-Рунако»)
 Группа ВКонтакте («Нефтяник» Бугульма)
 http://www.bgneftyanik.narod.ru/ 
 Профиль  на сайте Footballfacts.ru
 Профиль  на сайте Wildstat.ru (Россия)
 Профиль  на сайте Wildstat.ru (СССР)
 «Нефтяник» Бугульма на сайте ffrt.ru  (2021)
 «Бугульма-Рунако» на сайте ffrt.ru  (данные 2016—2019)

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Татарстана
Бугульма